Side steht für:
 mehrere antike Städte:
 Side (Pamphylien), eine Stadt an der Küste von Pamphylien in Kleinasien, das heutige Selimiye in der türkischen Provinz Antalya 
 Titularerzbistum Side, auf diese Stadt zurückgehendes Titularerzbistum
 Side (Malis), in der Ebene von Malis, östlich von Lamia in Griechenland
 Side (Lakonien), an der lakonischen Ostküste, in der Nähe des heutigen Velanidia
 Side in Pontus an der Südküste des Schwarzen Meeres, nahe dem heutigen Fatsa in der Türkei, siehe Polemonion
 Side (Türkei), ein Urlaubsort in der Türkei bei der gleichnamigen antiken Stadt
 Side (Ukraine), ein Dorf in der Westukraine
 die erste Frau von Orion, siehe Orion (Mythologie)

SIDE ist die Abkürzung für:
 Secretaría de Inteligencia de Estado, ein argentinischer Nachrichtendienst
 social identity model of deindividuation, siehe Deindividuation

Sonstiges:
 Side Crater, Vulkankrater auf der Ross-Insel, Antarktis
Siehe auch:
 The Side

SIDE